Dit is een lijst van aardbevingen in Indonesië. Deze lijst is onvolledig en bevat alleen zware aardbevingen die zich in Indonesië hebben voorgedaan en dodelijke slachtoffers, gewonden en/of grote schade hebben veroorzaakt.

Significante aardbevingen

Zie ook 
Lijst van aardbevingen
Lijst van vulkanen in Indonesië

 
Indonesie
Aardbevingen